Álamo piramidal puede referirse a alguna de estas variedades de álamo, que por su porte con esa forma sirven como árboles ornamentales:
Populus alba 'Bolleana'.
Populus nigra 'Italica'. Normalmente se refiere a esta variedad.